Running (canção de Dua Lipa)
 Running (canção de Jessie Ware)
 Running (canção de No Doubt)

Desambiguações de música